J1s (født 3. september 1994) er en dansk rapper/sanger, skuespiller. Han blev opdaget af produceren PhilTheRealDeal i 2012, som hørte hans talent under en underground-optræden i Knords kantine "Siesta".

Blev for alvor populær med udgivelsen af sit første album "Hitz 4 da Kidz", der indeholdte klassikere så som "Ik spil dum", "En smøg og såen" og "Mefisto".

J1s har ikke udgivet ny musik siden debut albumet, men udtalte i et større interview med Pitchfork Media, at hans anden udgivelse ville ramme pladebutikkerne i foråret 2019. 

Rappere fra Danmark